Baxin bezeichnet:

 Baxin (Shiping) (坝心镇), Großgemeinde im Kreis Shiping in der chinesischen Provinz Yunnan
 Baxin (Wenshan) (坝心彝族乡), Nationalitätengemeinde der Yi in der Stadt Wenshan in der chinesischen Provinz Yunnan